Североамериканская суперлига 2007 — 1-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 24 июля по 29 августа 2007 года. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Пачука».

Участники 
Для участия в турнире были приглашены:
 

из MLS:
  Ди Си Юнайтед
  Даллас
  Хьюстон Динамо
  Лос-Анджелес Гэлакси

из Мексиканской Примеры
  Монаркас Морелия
  Пачука
  Америка
  Гвадалахара

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Международные клубные соревнования по футболу